Naarassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naarassaari (öar), Lappland, Norra Lappland, 
 Naarassaari (ö), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar